Marija Vučinović ist der Name folgender Personen:

* Marija Vučinović (Politikerin, 1958), montenegrinische Politikerin
 Marija Vučinović (Politikerin, 1974), kroatische Politikerin

Siehe auch:
 Marija Vučenović